Захариас (; Zacharias) — греческая фамилия.

Известные носители 
 Захариас, Бейб (1911—1956) — американская легкоатлетка и гольфистка.
 Захариас, Джеролд (1905—1986) — американский физик.
 Захариас, Джордж (1908—1984) — американский профессиональный рестлер, спортивный промоутер.  
 Захариас, Жан Даниель (род. 1982) — украинский кинопродюсер.
 Захариас, Иоаннис (1845—1873) — греческий художник, видный представитель Мюнхенской школы греческой живописи.
 Захариас, Кристиан (род. 1950) — немецкий пианист и дирижёр.
 Манос Захариас (род. 1922) — греческий и советский кинорежиссёр, актёр и сценарист.
  — немецкий изобретатель ряда электромеханических музыкальных инструментов, в том числе пианета, клавинета, клавиолы, сотрудник фирмы Hohner.
Захариас, Хельмут (1920—2002) — немецкий скрипач и композитор.

См. также 
 Цахариас